OPAC est un sigle qui signifie : 
 Office public d'aménagement et de construction, en France, ancienne institution publique intervenant dans le domaine du logement social, remplacée par les Offices publics de l'habitat (OPH).
 Online public access catalog, présentation « grand public » d'un catalogue de bibliothèque informatisé.